Salvia silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salvia argentea.
 El nombre común de la planta Salvia officinalis.